Боровое — село в Ишимском районе Тюменской области. Административный центр Боровского сельского поселения.

История 
Село существовало уже в середине XVIII века.

В ноябре 1923 года был образован Боровский сельсовет в составе Жиляковский район Ишимского округа Уральской области.

В 1931 году Жиляковский район был упразднен, его территория вошла в состав Ишимского района.

География 
Село находится в 16 километрах к северо-западу от районного центра, города Ишим.

Население 

1749 — 67 человек, 1869—1139 человек, 1893—551 человек, 1912—733 человека, 1926—1043 человека.

Инфраструктура 
 Средняя школа
 Библиотека

Достопримечательности 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери. Построена в 1824—1838 годах.

Примечания 

Населённые пункты Ишимского района